Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1931 — второй чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил в октябре 1931 года в Москве.

Чемпионат входил в программу 7-го Всесоюзного шахматно-шашечного съезда. 20 участниц из 7 городов выступали в 2 полуфиналах; по 5 призёров каждого полуфинала допускались в финал. Звание чемпионки страны 2-й раз завоевала О. Рубцова — 7½ очков из 9 (присвоен 1-й разряд); 2-е место заняла Н. Голубева — 6 очков, 3-е — В. Чудова — 4½.

Таблица

Литература 
 
Быкова Е. И. Советские шахматистки. — М.: ФиС, 1951. — С. 21.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1931 год в шахматах
Шахматные турниры в Москве
Октябрь 1931 года
1931 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1931 году
Спорт в России в 1931 году